Алия Лав (, род. 11 июня 1981 г., , Иллинойс, США) — американская порноактриса. Лауреатка премий AVN Awards и XBIZ Award.

Биография 
Родилась в Чикаго (Иллинойс) 11 июня 1981 года. Имеет немецкие, литовские и французские корни. Пришла в порноиндустрию в 2011 году, в возрасте 30-ти лет. О предыдущей жизни известно крайне мало.

Как и многих других актрис, которые попали в индустрию в возрасте более тридцати лет, за её внешний вид, возраст и атрибуты, её называют MILF-актрисой.

На текущий момент снялась более, чем в 380 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2011 : ATK Perfect Pussy 4
 2011 : Slumber Party 11
 2012 : Women Seeking Women 83
 2012 : Road Queen 23
 2012 : Me and My Girlfriend 1
 2012 : Lesbian Fuck Club
 2012 : Mother-Daughter Exchange Club 26
 2013 : Cheer Squad Sleepovers 4
 2013 : Lesbian Slumber Party 3: Girls Volleyball Team
 2013 : Lesbian Sex 10
 2013 : Road Queen 26
 2013 : Girl On Girl Fantasies 4
 2013 : Women Seeking Women 94
 2013 : Women Seeking Women 96
 2013 : Aaliyah Love's Female Obsession
 2014 : Women Seeking Women 106
 2014 : Women Seeking Women 108
 2014 : Women Seeking Women 112
 2014 : Me and My Girlfriend 9
 2014 : Cheer Squad Sleepovers 9
 2015 : Girls Love Girls 3
 2015 : Girls Will Be Girls
 2016 : Juicy Licks 2
 2016 : Women Seeking Women 129
 2017 : Babes Illustrated: Lesbian Office Affairs 2
 2017 : Zebra Girls: Aaliyah Love
 2018 : Cheer Squad Sleepovers 26

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Twistys Treats
MILF-порнография